Локоть — українське прізвище.

Персоналії 
 Локоть Анатолій Євгенович — російський політик, мер Новосибірська.
 Локоть Василь Тимофійович (творчий псевдонім — А. Зорич) — радянський письменник.
 Локоть Тимофій Васильович — український вчений-агроном, політичний діяч, публіцист.

Див. також 
 Локоть
 Лікоть
 Локіть

Українські прізвища